Neitzke ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Neitzke, deutscher Schiffbauer und Vorstand von HDW
 Klaus-Peter Neitzke (* 1967), deutscher Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Peter Neitzke (1938–2015), deutscher Architekt, politischer Aktivist und Schriftsteller